Voici la liste des planètes mineures numérotées de 425001 à 426000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 425001 à 426000

425001-425100

425101-425200

425201-425300

425301-425400

425401-425500

425501-425600

425601-425700

425701-425800

425801-425900

425901-426000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000